Frog (in inglese "rana"), può significare:

Armi 
 FROG (Free Rocket Over the Ground) – razzo a volo libero soprasuolo  sovietico.

Aziende 
 FROG  (First to Rise Off Ground) – azienda di modellismo britannica.

Matematica 
 FROG – cifrario.

Televisione 
 Frog – alieni invasori ricorrenti nella serie televisiva tedesco occidentale Le fantastiche avventure dell'astronave Orion (Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion).
 Frog – serie animata francese del 2003.

Musica 
 Frog - Sotto etichetta della Carosello attiva dal 1976 al 1982.